GKP peut faire référence à :
 GKP Gorzów Wielkopolski (où GKP signifie Gorzowski Klub Piłkarski), un club polonais de football.